Chalco bezeichnet:

 Municipio Chalco, Gemeinde in Mexiko
 Chalco de Díaz Covarrubias, Stadt in Mexiko, Verwaltungssitz der Gemeinde
 Chalco-Atenco, prähispanisches Reich in Zentralmexiko
 Lago de Chalco, ehemaliger See in Mexiko

 Chalco (Nebraska), Ort in den USA

 den chinesischen Aluminiumkonzern Aluminum Corporation of China